Hans Trümpy ist der Name folgender Personen:

* Hans Trümpy (Politiker) (1891–1974), Schweizer Politiker
 Hans Trümpy (Volkskundler) (1917–1989), Schweizer Volkskundler